Недим Буза (; род. 10 мая 1995 года в Високо, Босния и Герцеговина) — боснийский профессиональный баскетболист, выступающий за команду боснийский клуб «Спарс» и национальную сборную Боснии и Герцеговины.

Профессиональная карьера 
Свою профессиональную карьеру Буза начал в Боснии и Герцеговине в клубе «Спарс» из Сараево. В 2015 году принял участие в «Nike Hoop Summit», матче где играют между собой молодые игроки из США против молодых игроков сборной Мира, и набрал 6 очков.

6 июня 2015 года подписал контракт с бельгийским клубом «Остенде».

Сборная Боснии и Герцеговины 
В составе сборной Боснии и Герцеговины Буза принял участие в чемпионате Европы 2015 года, где его команда заняла 23-е место. Также принимал участие в квалификациях к чемпионатам Европы 2013, 2015 и 2017 годов.

Достижения 
  Остенде
  Обладатель Кубка Бельгии: 2015/2016

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Недим Буза на сайте draftexpress.com
 Недим Буза на сайте eurobasket.com

Баскетболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по баскетболу
Игроки БК «Остенде»